Die Milo Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. September 2017 in Bogotá stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 119 kB)

ATP Challenger Tour 2017
ATP Challenger Bogotá